Влади́мир Поляко́в: Поляков, Владимир Абрамович (1864—1939) — редактор и издатель.
 Поляков, Владимир Алексеевич (1852—?) — русский генерал от инфантерии.
 
 
 Поляков, Владимир Иванович (род. 1953) ― российский предприниматель.
 Поляков, Владимир Ильич (1922—1985) — Герой Социалистического Труда.
 
 Поляков, Владимир Порфирьевич (1931—2002) — дипломат.
 Поляков, Владимир Соломонович (1909—1979) — писатель, сценарист и драматург.
 Поляков, Владимир Фёдорович (род. 1947) — футболист.
 Поляков, Владимир Фомич (1923—1943) — Герой Советского Союза.